Володимир Ярославич (1151–1198) — галицький князь.
 Галицький Володимир — український письменник.
 Галицький Володимир Михайлович (1962) — український чиновник.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок